Michael Knutson ist der Name folgender Personen:

* Michael Knutson (Maler) (* 1951), US-amerikanischer Maler und Hochschullehrer 
 Michael Knutson (Komponist) (* 1974), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge